Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

326e régiment d'infanterie
326e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires